Юбиле́йный () — остановочный пункт электропоездов (а также грузопассажирских поездов по маршруту Осиповичи — Гродзянка) в Осиповичах, Могилёвская область, Беларусь.

Расположен в 106 километрах от Минска (станции Минск-Пассажирский) между остановочным пунктом Советский и станцией Осиповичи I (юго-восточное направление железнодорожной линии). 

Примерное время в пути со всеми остановками от ст. Минск-Пассажирский — 1 ч. 59 мин.; от ст. Осиповичи I — 4 мин.

См. также 

 Белорусская железная дорога

Ссылки 
 Расписание электропоездов
 Информация об остановочном пункте
 Информация об остановочном пункте

Остановочные пункты Могилёвского отделения Белорусской железной дороги